Gasthaus Engel ist Name oder Namensbestandteil:
 Gasthaus Der Engel (Rheinheim)
 Gasthaus Isis Goldener Engel
 Gasthaus Engel (Halbmeil)

Siehe auch:
 Zum Engel